Erik Nielsen kan være flere personer, heriblandt:
 Erik Nielsen (svømmer) – dansk svømmer og sportskommentator
 Erik Nielsen (borgmester) – dansk politiker, siden borgmester i Rødovre Kommune
 Erik Nielsen Rosenkrantz – dansk adelsmand
 Erik Nielsen (fodboldspiller) – Far til Kent Nielsen og dansk landsholdspiller
 Erik Nielsen (canadisk politiker) (1924-2008) – canadisk politiker, vicepremierminister fra 1984 til 1986